

Onomastica
Esposito – nome proprio di persona italiano maschile
Esposito – cognome italiano

Persone